El nombre Looking Glass tiene las siguientes acepciones:

 Proyecto Looking Glass, un proyecto con el objetivo de crear un escritorio 3D de Sun Microsystems;
 Jefe Looking Glass, un líder guerrero Nez Perce;
 Looking Glass Studios, empresa de videojuegos de los años 90.
 Municipio de Looking Glass, en el estado estadounidense de Illinois.
 Looking Glass (Internet), servidores públicamente accesibles que ofrecen información de ruteo de paquetes TCP/IP.
 Looking Glass (película), una película estadounidense de 2018 de Tim Hunter.